Como Manuel Valls se conocen a:

Manuel Valls i Gorina (1920-1984), compositor español.
Manuel Valls (1952), escritor y guionista español.
Manuel Valls Galfetti (1962), político hispano-francés.